Мы́льное де́рево, или Сапи́ндус () — род вечнозелёных или листопадных небольших деревьев или кустарников семейства , произрастающих в тропиках Азии и Америки.

Название 
Современное научное название растения было дано К. Линнеем, сокращённо от  — мыло и  — индийский, что дословно означает «индийское мыло». Линнею было известно об использовании индусами плодов дерева  при отбеливании тканей.

Иногда мыльным деревом называют , дерево рода Кёльрейтерия, содержащее сапонины в коре и входящее в то же семейство.

Ботаническое описание 
Вечнозелёные и листопадные деревья небольшого размера или кустарники. 

Листья очередные, перистые, 15—40 см длиной.

Цветки мелкие, собраны в конечные или пазушные метёлки.

Плоды — ягоды, состоящие из 1—3 долей, приблизительно 1,5 см в диаметре, содержат от одного до трёх семян.
В мякоти плодов содержится более 30 различных сапонинов. 

Название, используемое в официальных документах, — плоды мыльного дерева или плоды сапиндуса с указанием вида. 

Также плоды иногда называют «мыльные орехи», «мыльные ягоды» (), распространяя эти названия на виды  и .

Химический состав 
Моющие свойства плодов дерева обусловлены высоким содержанием сапонинов (до 38%), которые содержатся и в других частях растения.
Известно об отравляющем действии растения на рыб, простейших и насекомых. Компоненты растения входят в состав многих лекарственных препаратов.

Применение 
В течение многих столетий в Америке и Азии плоды растения применялись как естественное моющее средство при стирке тканей и одежды.
Плоды растения упоминаются в Аюрведе, они применялись в традиционной индийской медицине.

В настоящее время растение находит применение в косметике и как экологически безопасное моющее или чистящее средство. Плоды некоторых видов, используются вместо стирального порошка при ручной и машинной стирке. При стирке они не оставляют запаха, сохраняют цвет стираемых вещей, обладают гипоаллергенными свойствами; после использования полностью разлагаются в окружающей среде, не оставляя загрязнений.

Семена обладают высокопрочной оболочкой, которая иногда используется для изготовления браслетов, ожерелий или чёток.

В регионах с тёплым климатом растение культивируется как декоративное или для получения сапонинов.

Отдельные виды возделывались на черноморском побережье Кавказа, в Закавказье и Средней Азии.

Виды 
Род включает около 15 видов.

 , Китай, Индия
  [ syn. ], зимостойкий вид с юго-запада США и из Мексики
 , Южная Азия
 , Флорида
  , Гималаи и Восточная Азия
 , эндемик Гавайев
   , Южная Азия
 , юго-восток США, Карибский бассейн, Гавайи, центральная и южная Америка
 , Китай
 , Южная Индия, Цейлон, Пакистан
 , Китай

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Profile for Sapindus (soapberry) USDA PLANTS

Сапиндовые